Reds steht für:
 Reds, US-amerikanischer Film von Warren Beatty (1981)

Sportmannschaften:
 Cincinnati Reds, US-amerikanische Baseballmannschaft
 Cincinnati Reds (Footballteam), ehemaliges US-amerikanisches Footballteam
 Providence Reds, ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Queensland Reds, australische Rugbymannschaft
 Stuttgart Reds, deutsche Baseballmannschaft
 Urawa Reds, japanischer Fußballverein, siehe Urawa Red Diamonds
 Super Reds, ehemaliger südkoreanischer Fußballverein
 The Reds, Spitzname des FC Liverpool

Siehe auch:
 Red